Тульская пешая бригада — воинское подразделение Донской армии и ВСЮР в 1919—1920 годы. Сформирована 7 августа 1919 года на базе перешедшей южнее Тулы на сторону белых красной дивизии. Принимала участие в Походе на Москву (1919) и оборонительных боях ВСЮР и Русской армии Врангеля 1920 года. Расформирована в эмиграции в 1920-е годы.

История создания 
Тульская пешая бригада была создана 7 августа 1919 на базе перешедшей южнее Тулы на сторону Донской армии красной дивизии. Первоначально носила название 1-й Тульской Добровольческой пехотной дивизии, в сентябре 1919 года переименована в Тульскую пешую бригаду. Была включена в состав 3-го Донского отдельного корпуса.

Состав и численность 
Тульская пешая бригада на 5 октября 1919 года имела в своём составе 1791 штыков и 19 пулемётов. 

Состояла из 1-го (650 штыков, 8 пулемётов), 2-го (448 штыков, 8 пулемётов) и 3-го (623 штыков, 3 пулемёта) тульских пеших полков, инженерной роты (58 человек) и артиллерийского дивизиона (5 орудий).

Командование 

 Командир бригады — генерал-майор (у Волкова — полковник) Ф.В. Дьяконов (с 7 августа 1919 года);Коренев Николай Александрович (с 26.11.1919), полковник.
 Начальник штаба — генерал-майор Д. Мельников. (назначен 20 августа 1919 года по приказу генерала К. Мамантова)Ливенцев Николай Денисович (28.11.1919 – март 1920), генерал-майор;

Офицерский состав

Николай Николаевич, поручик;

Буркевич Иосиф-Франц Войцехович, поручик, штабс-капитан (с 26.09.1920)4;

Власов Матвей Алексеевич, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)5;

Власов Федор Петрович, капитан;

Волк-Леонович Арнольд Михайлович, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)7;

Захаров, капитан;

Иванов, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)9;

Казьмин Николай Васильевич, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)1;

Кириллов Александр Иванович, поручик, штабс-капитан (с 26.09.1920)2;

Крюков Петр Иванович, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)3;

Лысюк Зиновий Николаевич, подпоручик, поручик (с 28.05.1920), штабс-капитан (с 26.09.1920)4;

Матрончик Николай, прапорщик, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)5;

Осипов, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)6;

Пахомов Константин Семенович, поручик (с 26.09.1920)7;

Попов Дмитрий Гаврилович, коллежский регистратор, губернский секретарь (с 26.09.1920)8;

Ржецкий Иван Иванович, поручик, штабс-капитан (с 26.09.1920)9;

Соколов Владимир Сергеевич, штабс-капитан10;

Федяевский, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)11;

Хвощинский Владимир Васильевич, поручик12;

Шалофанов Владимир Николаевич, подпоручик, поручик (с 26.09.1920)13;

Щетинский Трофим Федорович, штабс-капитан, капитан (с 28.05.1920)14.Участие в боевых действиях 
В сентябре 1919 года Тульская пешая бригада участвовала в боях под Воронежем. Эвакуирована из Новороссийска весной 1920 года В эмиграции расформирована, остатки её влиты в пеший Гундоровский Георгиевский полк.

См. также 
Донская армия

Примечания 

Воинские части и формирования Вооружённых сил Юга России
Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1920 году